Nordnorge steht für:

 Nordnorge (Schiff, 1883)
 Nordnorge (Schiff, 1926)
 Nordnorge (Schiff, 1964)
 Nordnorge, aktuelles Schiff der Hurtigruten